Санта-Мария-де-Сандо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,89 км². Население — 131 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Покровителем города считается Эль Сантисимо Кристо де лас Батальяс ке се селебра эль пенультимо доминдо де агосто.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки